Pteroautolytus monoceros är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1907. Pteroautolytus monoceros ingår i släktet Pteroautolytus och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
monoceros